Doliny w Tatrach:
 Dolina Żabia Jaworowa
 Dolina Żabia Mięguszowiecka
 Dolina Żabich Stawów Białczańskich (Żabia Dolina Białczańska)